Franciaország
Montaud, település Hérault megyében
Montaud, település Isère megyében